Notacanthidae är en familj av fiskar som ingår i ordningen piggålsartade fiskar (Notacanthiformes) Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Notacanthidae 11 arter. Det svenska trivialnamnet piggålar förekommer för familjen.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Notacanthidae